Пищалино — название населённых пунктов:

Россия 
 Пищалино — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Пищалино — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Пищалино — деревня в Бологовском районе Тверской области.
 Пищалино — деревня в Зубцовском районе Тверской области.
 Пищалино — деревня в Любимском районе Ярославской области.
 Пищалино — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.